Гангаев — фамилия.

 Гангаев, Алексей Кузьмич — Герой Советского Союза.
 Гангаев, Евгений Евгеньевич — деятель культуры.